Il singolare maschile dello  Zagreb Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Jurij Ščukin era il detentore del titolo, ma quest'anno ha partecipato al BNP Paribas Primrose Bordeaux 2011.

Diego Junqueira ha battuto in finale João Souza 6–3, 6–4.

Teste di serie

  Ivan Dodig (quarti di finale)
  Somdev Devvarman (primo turno)
  Denis Gremelmayr (secondo turno)
  Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)

 Jaroslav Pospíšil (primo turno)
 Björn Phau (primo turno)
 Dustin Brown (secondo turno)
 Lukáš Lacko (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Zagreb Open 2011